Carl Gustaf ist der Name folgender Personen:
 Carl XVI. Gustaf (* 1946), König von Schweden seit 1973

Carl Gustaf bezeichnet:
 Carl Gustafs stad, eine Stadt in Schweden; siehe Eskilstuna#Karl Gustavs stad
 Carl Gustafs stads gevärsfaktori, eine Waffenfabrik in Schweden; siehe Saab Dynamics
 Carl Gustaf M/45, eine Maschinenpistole
 FFV Carl Gustaf, eine reaktive Panzerbüchse

Siehe auch:
 Karl Gustav